La  peut désigner :
 Marine
 le 2nd Battle Squadron, dans la Royal Navy ;
 la , dans la Royal Navy ;
 la , dans la Royal Navy ;
 la II. Geschwader, de la flotte de haute mer de la Marine impériale allemande.
 Forces aériennes
 la , dans l'Armée de l'air française ;
 le  dans la Royal Air Force ;
 le  dans la Force aérienne royale australienne.